Traité de Fort Laramie peut désigner:
 Traité de Fort Laramie, traité de 1851
 Traité de Fort Laramie, traité de 1868